Warkworth ist der Name verschiedener Orte:

 Warkworth (Neuseeland), auf der Nordinsel von Neuseeland
 Warkworth (Northumberland), im County Northumberland im Vereinigten Königreich
 Warkworth (Northamptonshire), in der Grafschaft Northamptonshire im Vereinigten Königreich
 Warkworth (New South Wales), in New South Wales, Australien
 Warkworth (Ontario), in der Provinz Ontario, Kanada